Il doppio  del Porsche Tennis Grand Prix 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo, ma la Benešová ha deciso di non partecipare al torneo. La Záhlavová-Strýcová ha partecipato con Julia Görges; le due hanno perso al primo turno contro Liezel Huber e Janette Husárová.

In finale Mona Barthel e Sabine Lisicki hanno sconfitto Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza per 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (ritirate per affaticamento Vinci)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (primo turno)

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (primo turno) 
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)

Wildcard 

  Mona Barthel /  Sabine Lisicki (campionesse)
  Jelena Janković /  Mirjana Lučić-Baroni (quarti di finale)

  Angelique Kerber /  Andrea Petković (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2013
WTA Tour 2013